Svjetska prvenstva u vodenim športovima organiziraju se od 1973. godine pod pokroviteljstvom Međunarodne plivačke federacije (FINA). 

Ispočetka se nisu održavala u pravilnom vremenskom razmaku. Tek se od 2001. godine održavaju svake druge i to neparne godine. Zbog velikog broja natjecatelja, ovo prvevenstvo je po veličini odmah iza Olimpijskih igara i Svjetskih prvenstava u nogometu.

Sastavnice 
Svjetsko prvenstvo u vodenim športovima sastoji se od:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju
 Svjetska prvenstva u skakanju u vodu
 Svjetska prvenstva u vaterpolu
 Svjetska prvenstva u sinkroniziranom plivanju
 Svjetska prvenstva u plivanju na duge staze

Kronologija

Vanjske poveznice 
 Rezultati